Садовников, Николай Фёдорович:
 Садовников, Николай Фёдорович (1946—1994) — советский лётчик-испытатель ОКБ имени П. О. Сухого, майор, Герой Советского Союза.
 Садовников, Николай Фёдорович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 25 ноября 1916.